Ре́мезов — русская фамилия. Известные носители:
 
 Ремезов, Геннадий Викторович (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Ремезов, Иван Дмитриевич (в монашестве Иларион; ок. 1784—1852) — иеромонах Русской православной церкви.
 Ремезов, Митрофан Нилович (1835—1901) — писатель, переводчик.
 Ремезов, Никита Антонович (1878—1943) — русский сказитель.
 
 Ремезов, Павел Николаевич (род. 1951) — советский и российский актёр.
 Ремезов, Семён Ульянович (1642—1720) — русский картограф, географ и историк Сибири.
 Ремезов, Сократ Андреевич (1791—1868) — российский поэт, прозаик, тайный советник.
 Ремезов, Фёдор Никитич (1896—1990) — советский военачальник, генерал-лейтенант.

Другое 
 Ремезов (аэропорт) — новый аэропорт Тобольска.

См. также 
 Ремизов